Rafael Nadal era il detentore del titolo, ma non ha preso parte a questa edizione del torneo.

In finale Kevin Anderson ha battuto Roberto Bautista Agut con il punteggio di 6-4, 7-60.

Teste di serie 

  Dominic Thiem (semifinale, terzo posto)
  Pablo Carreño Busta (quarti di finale, sesto posto)
  Novak Đoković (semifinale, ritirato)

  Kevin Anderson (campione)
  Roberto Bautista Agut (finale)
  Andrey Rublev (quarti di finale, quinto posto)

Tabellone 

Incontro per il quinto posto

Collegamenti esterni 
 Sito ufficiale

Mubadala World Tennis Championship 2018